Шаршада — название населённых пунктов в России:

 Шаршада — село в Агрызском районе Татарстана.
 Шаршада — деревня в Алнашском районе Удмуртии.

См. также 
 Русская Шаршада
 Татарская Шаршада